Витава (река) — река в Хотимском районе Могилёвской области Белоруссии и в Брянской области России.
 Витава (Винницкая область) — бывшее село в Тывровском районе Винницкой области Украины, присоединено к городу Гнивань в 1980-х годах.
 Витава (Донецкая область) — село в Новоазовском районе Донецкой области Украины.